Niebieska karta – dokument upoważniający do pobytu i pracy na terenie Unii Europejskiej
 Niebieska Karta – procedura związana z przemocą domową